USS Neosho (1863)
USS Neosho (1939)
USS Neosho (AO-48)
USS Neosho (AO-143)